Jacquet est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Patronyme 

 Achille Jacquet (1846-1908), graveur français ;
 Aimé Jacquet (1941-), joueur, entraîneur et sélectionneur français de football ;
 Alain Jacquet (1939-2008), peintre français ;
 Alfred Jacquet, joueur suisse de football ;
 Antoine Jacquet, sculpteur français du , père de Mathieu
 Mathieu Jacquet, sculpteur français du  et , fils d'Antoine
 Augustin-Joseph Jacquet (1833-1905), latiniste et essayiste français ;
 Cédric Jacquet (1968-), photographe animalier belge ;
 Chloé Jacquet (2002-), joueuse française de rugby ;
 Christine Jacquet (1951-1988), écrivaine, cinéaste et journaliste de radio française ;
 Claire Jacquet (1988-), céiste française ;
 Constant Jacquet (1864-1921), chansonnier français ;
 Daniel Jacquet, céiste français ;
 Dany Jacquet (1940-1993), actrice française ;
 Élisabeth Jacquet (1963-), femme de lettres française ;
 Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729), musicienne et claveciniste française ;
 Ernest Jacquet (1886-1969), joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Fernand Jacquet (1888-1947), as de l'aviation belge ;
 Gaston Jacquet (1883-1970), acteur français ;
 Gérard Jacquet (1955-), chanteur catalan ;
 Gustave Jean Jacquet (1846-1909) peintre français ;
 H. Maurice Jacquet (1886-1954), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Henri-Louis Jaquet-Droz (1752-1791), horloger suisse ;
 Hervé Jacquet (1939-), mathématicien français naturalisé américain, spécialiste des représentations automorphes ;
 Ib Jacquet (1956-), joueur de football danois ;
 Illinois Jacquet (1922-2004), saxophoniste de jazz américain ;
 Jacquet-Droz (1721-1790), horloger suisse ;
 Jean Jacquet (1859-19..), prêtre catholique et essayiste français ;
 Jean-Pierre Jacquet (1779-1829), général de brigade français ;
 Jeffrey Jacquet (1966-), acteur américain ;
 Jérôme Jacquet (1987-), joueur de rugby à XV français ;
 Jules Jacquet (1841-1913), graveur français ;
 Justo Jacquet (1961-), joueur de football paraguayen ;
 Laurent Jacquet, vidéaste et présentateur français ;
 Loïc Jacquet (1985-), joueur de rugby à XV français ;
 Luc Jacquet (1967-), réalisateur français ;
 Marc Jacquet (1913-1983), homme politique français ;
 Marie-Noëlle Jacquet (1975-), athlète française ;
 Maurice Jacquet (1905-1976), speaker sportif français ;
 Michel Jacquet dit Taillefer (1753-1796), chef chouan mayennais ;
 Michel Jacquet (1907-1976), homme politique français ;
 Michel Jacquet (1955-), écrivain-historien français ;
 Norbert Jacquet (1950-), pilote de ligne et lanceur d'alerte français ;
 Paul Jacquet (1910-1989), architecte français ;
 Pierre Jacquet (1946-), contrebassiste du groupe Bratsch ;
 Pierre Jacquet (1955-), économiste français ;
 Pierre Louis Jacquet (1688-1763), évêque auxiliaire de Liège ;
 René-Jean Jacquet (1933-1993), footballeur français ;
 Robert Jacquet (1906-1970), rameur français ;
 Roger Jacquet (1928-2014), acteur français ;
 Russell Jacquet (1917-1990), trompettiste de jazz américain ;
 Simon Jacquet, monteur français ;
 Vincent Jacquet (1969 où 1970-2022), directeur du Centre mondial du cyclisme.

Toponyme 

 Rue Joseph Jacquet, voie bruxelloise ;
 Rivière Jacquet, cours d’eau du Nouveau-Brunswick.

Marque 
Jacquet est une marque française de pains et de viennoiseries.

Nom commun 
Jacquet est un nom commun également polysémique :
 jacquet, cépage hybride ;
 jacquet, jeu de tables analogue au backgammon et au moultezim turc ;
 jacquet, pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Patronyme français